Le dème de Nouvelle-Philadelphie-Nouvelle-Chalcédoine ou de Néa Filadélfia-Néa Chalkidóna () est un dème situé juste au nord d'Athènes dans la périphérie de l'Attique en Grèce. Il a été créé en 2010  par la fusion des dèmes de Nouvelle-Philadelphie et de Nouvelle-Chalcédoine.

Notes et références 

Dème en Attique
Ville en Attique